bł. Mikołaj Paglia (1197–1256) – włoski dominikanin
 bł. Mikołaj Albergati (1375–1443) – włoski kartuz, kardynał
 bł. Mikołaj Factor (1520–1583) – hiszpański franciszkanin, malarz
 bł. Mikołaj Rusca (1563–1618) – ksiądz, męczennik
 bł. Mikołaj Barré (1621–1686) – francuski minimita
 bł. Mikołaj Stensen (1638–1686) – duński biskup, geolog
 bł. Mikołaj Roland (1642–1678) – francuski brat szkolny, założyciel Sióstr od Dzieciątka Jezus
 bł. Mikołaj Clairet (1726–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Mikołaj Colin (1730–1792) – francuski lazarysta, męczennik
 bł. Mikołaj Maria Alberga y Torres (1830–1860) – hiszpański franciszkanin, misjonarz, męczennik
 bł. Mikołaj Konrad (1876–1941) – duchowny greckokatolicki, męczennik
 bł. Mikołaj da Gesturi (1882–1958) – włoski kapucyn
 bł. Mikołaj Czarnecki (1884–1959) – redemptorysta, egzarcha Wołynia, Podlasia i Polesia
 bł. Mikołaj Bunkerd Kitbamrung (1895–1944) – tajlandzki ksiądz
 bł. Mikołaj Cehelski (1896–1951) – duchowny greckokatolicki, męczennik
 bł. Mikołaj Gross (1898–1945) – niemiecki męczennik

Zobacz też: Święty Mikołaj